Der Kanton Salies-du-Salat war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Gaudens, im Département Haute-Garonne und in der Region Midi-Pyrénées; sein Hauptort war Salies-du-Salat.

Der Kanton Salies-du-Salat hatte 8239 Einwohner (Stand:1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 22 Gemeinden:

Saliesdusalat
Aufgelöst 2015